Van Pelt oder van Pelt (niederländisch für: stammend aus Pelt, einem Ort in Belgien) ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Van Pelt (* 1970), US-amerikanischer Footballspieler
 Bo Van Pelt (* 1975), US-amerikanischer Profigolfer
 Brad Van Pelt (1951–2009), US-amerikanischer Footballspieler
 Bradlee Van Pelt (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler
 Nicholas van Pelt, Pseudonym des US-amerikanischen Schriftstellers Richard Hoyt
 Robert Jan van Pelt (* 1955), niederländischer Architekturhistoriker
 Sydney James Van Pelt (1908–1976), australischer Mediziner
 William Van Pelt (1905–1996), US-amerikanischer Politiker

Van Pelt ist der Name mehrerer fiktiver Figuren:

 Linus, Lucy und Rerun van Pelt, Figuren der Comicserie Die Peanuts
 Grace Van Pelt, eine der Hauptfiguren in der Fernsehserie The Mentalist
  Figur aus dem Film Jumanji

Van Pelt bezeichnet außerdem:

 The Van Pelt, eine US-amerikanische Indierock-Band
 Mount Van Pelt, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Pelt (Begriffsklärung)